DCS steht für:
 Dealer Communication System, Kommunikationssystem in der Automobilbranche
 Decompression Sickness in der Tauchmedizin, siehe Dekompressionskrankheit
 Departure Control System, den Oberbegriff für Computerprogramme zur Abfertigung von Flugpassagieren und zur Durchführung der Ladeplanung im Luftverkehr
 Desktop color separation, einen Dateistandard für das Generieren von Vierfarbseparationen auf Desktop-Publishing-Systemen
 Dessicant Cooling System, siehe Kühlung durch Trocknung und Verdunstung
 Detective Chief Superintendent, ein Dienstgrad der britischen Kriminalpolizei
 Dichlorsilan, chemische Verbindung aus der Gruppe der chlorierten Silane
 Die Coolen Säue, kurz oft auch einfach DCS; eine Hip-Hop-Formation aus Köln
 Digital Camera System, eine Typbezeichnung für Digitalkameras des Film- und Kameraherstellers Kodak
 Digital Coded Squelch, digitales Selektivrufsystem in der Funktechnik
 Digital Combat Simulator, eine Reihe realitätsnaher Simulatoren für den PC
 Digital Communication System, ein modifizierter GSM-Mobilfunkstandard für das 1800-MHz-Frequenzband (E-Netz)
 Digital Cross-Connect Switch, einen Netzwerk-Switch, der optische Verbindungen elektrisch schaltet
 Distributed Control System, ein Leitsystem in der Prozessleittechnik
 Dynamic Condylar Screw, dynamische Kondylenschraube, ein Implantat und OP-Verfahren zur Versorgung von Knochenbrüchen des Oberschenkelknochens
 DC Aviation (ICAO-Code), eine deutsche Fluggesellschaft
 BHS Aviation (ICAO-Code), deutsche Helikopterfluggesellschaft
 Bahnhof Chemnitz Süd (DS100-Code)

Abkürzung